Каспийское — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

Население

История 
Населенный пункт Wilpischen в 1938 году был переименован в Аихенфельд, а в 1946 году — в Каспийское.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района